

Петропавлово — присілок, Кілемарський район, Марій Ел
 Петропавлово — село, Кушнаренковський район, Башкортостан
 Петропавлово — присілок, Увинський район, Удмуртія